

Населені пункти та їхні частини

 Ґура — місто в Ґуровському повіті Нижньосілезького воєводства
 Гура — гміна в Ґуровському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґура — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґура — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґура — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ґура — село в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ґура — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґура — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґура — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ґура — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґура — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґура — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґура — село в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Ґура — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґура — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Ґура — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґура — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґура — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґура — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Ґура — частина міста Жнін у Жнінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґура — частина міста Щебрешин у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Ґура — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Ґура — частина міста Тухув у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ґура — частина міста Нове-Място-над-Пилицею в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґура — частина міста Динів у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Ґура — частина міста Богухвала в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Ґура — частина села Новолесе в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґура — частина села Кане в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Сохи в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Дрогічани в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Цьосми в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Станіславка в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Рахане в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Древники в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Гошнія-Абрамовська в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Рудно в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Чесьники-Кольонія в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Гошнія-Ординацька в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Єнджеювка в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Соснувка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Заклодзе в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Шишкув у гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Мокре в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Подвисоке в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Моґільниця в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Лещани в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Муратин-Кольонія в гміні Лащув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґура — частина села Розтока в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Трокс у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Пйонткова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Хойник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Рихвалд у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Шинвалд у гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бур у гміні Шафляри Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Пекельник у гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Сьолкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Завада в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ляс у гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Берест у гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Стшешин у гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ґрабно в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бядоліни-Радловські в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Щитники-Кольонія в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Шкляри в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Яворник у гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Лентковиці-Кольонія в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Баховиці в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Заблоце в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Тшемесна в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бухциці в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Засоле в гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Нова Весь у гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Броди в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бабіце в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Інвалд у гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бжезінка в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ліпінкі в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Воля-Верушицька в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Кшишковиці в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ґрабе в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Кшивачка в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Фалькова в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Овчари в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Стришув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Сітниця в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Лішкі в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Полом-Дужи в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Седлиська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Вуйтова в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Єжмановиці в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Щиґлув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ричув у гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Закшув у гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Оструша в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Мощениця в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Криґ у гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бенчарка в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Кашув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Машкениці в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Русоциці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Нідек у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Подшкле в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Хшонстовиці в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Йодлувка-Валкі в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Компеле-Великі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Возьники в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Зиґодовиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Карводжа в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Старе Бистре в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Пшецишув у гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Бенчин у гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Вітковиці в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Заґужани в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Брацеювка в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Мшанка в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Шальова в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Пйотровиці в гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Радоча в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґура — частина села Чайкув у гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґура — частина села Домарадз у гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Людків (Люткув) у гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Угорка (Венґерка) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гута-Коморовська в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Береза Королівська (Бжуза-Крулевська) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Братківка (Браткувка) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Зренцин у гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Прибівка (Пшибувка) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Малинівка (Малінувка) в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гутисько-Ненадовске (Гуцисько-Ненадовське) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Косови в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Вроцанка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Святе (Сьвенте) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ленки Дукельські (Ленкі-Дукельські) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Мшана в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Рувне в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бубрка в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґодова в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґідлярева (Ґедлярова) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Білобереги (Бялобжеґі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Зверник у гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бельови в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Блендова-Зґлобенська в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Челятичі (Челятице) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Важиці в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Трійчичі (Труйчице) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Близенька (Блізянка) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґоґолув у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Жарнова в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Добжехув у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґліник-Хажевський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґліник-Заборовський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Дульча-Мала в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Грабівка (Ґрабувка) в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гірки (Ґуркі) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бабиця в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Кожухув у гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ружанка в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Дильонґувка в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Кобиле в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Хоркувка в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Зменниця в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Близне (Блізне) в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Устробна в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Мала в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ящев у гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Длуґе в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Хорів (Хожув) у гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Рудоловичі (Рудоловіце) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бзянка в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Альбіґова в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Кульно в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Острів (Острув) у гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Жарновець у гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Брацейова в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Передмістя Дубецьке (Пшедмесьце-Дубецькі) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Малява в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Новий Ґліник у гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Розвинниця (Розьвениця) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Терстяна (Тшцяна) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ванівка (Венґлювка) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Воля Комборська (Воля-Комборська) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Мрокова (Мрукова) в гміні Осек-Ясельський Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Лятошин у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Лончки Ягеллонські (Лончкі-Яґельльонські) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Щепаньцова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Явірник Небилецький (Яворник) у гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Кросьценко Вижнє (Кросьценко-Вижне) в гміні Кросьценко-Вижне Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Скопане в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґродзисько в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Тилява в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Лецка (Лецька) в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гижне в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Драґанова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Завадка в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бялка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Солонка в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ґловенка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Нова Весь у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Березівка (Бжезувка) в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села В'язівниця (Вйонзовниця) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Любатівка (Любатувка) в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Павлосів (Павлосюв) у гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Глойсце (Ґлойсце) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Вояшівка (Вояшувка) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Борек-Старий в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Грязка (Ґженська) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Маркушова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Неводна в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Язова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бонарівка (Бонарувка) в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гвозниця Горішня (Ґвозьниця-Ґурна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Стара Весь у гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Цешина в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Тропе в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Воля Розвинницька (Воля-Розьвеніцька) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Бжуза-Стадніцька в гміні Жолиня Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Петруша Воля (Петруша-Воля) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ріпник (Жепник) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Добркув у гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Яблонка в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Комборня (Комборнія) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Йодлівка (Йодлувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ленкі-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Розбір Довгий (Розбуж-Длуґі) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ріплин (Жеплін) у гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Слобідна (Сьвебодна) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Ніжна-Лонка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Роги (Роґі) в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Дуброва (Домбрувка-Стаженська) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Матисівка (Матисувка) в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Гвоздянка (Ґвозьдзянка) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Лютча в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Носувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Зґлобень у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Кобиляни в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґура — частина села Тиневіче-Дуже в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ґура — частина села Сопотнія-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґура — частина села Коцонь у гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґура — частина села Острови-над-Окшою в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ґура — частина села Бодзейовиці в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґура — частина села Сербовиці в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґура — частина села Карвув у гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Кробліце-Пенховські в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Балтув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Слупія в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Недзьвиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Скробачув у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Стравчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Лісув у гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґура — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґура — осада в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґура — лісова осада в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки